Allhusen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Georg Allhusen (1798–1866), deutscher Kaufmann, Sozialist und Publizist 
 Derek Allhusen (1914–2000), englischer Reiter und Pferdezüchter